Змагання з вільної боротьби серед чоловіків у ваговій категорії до 86 кг на Чемпіонаті світу з боротьби 2022 відбулись 15 та 16 вересня в Белграді (Сербія).

Призери

Змагання 
Основна сітка

Втішний раунд

Примітки

Посилання 
Офіційний сайт

чоловіки, вільна боротьба, до 86 кг